Tecka ist der Familienname folgender Person:

 Erich Tecka (1948–2020), österreichischer Basketballspieler

Tecka steht für:

 Tecka (Chubut), Stadt in der argentinischen Provinz Chubut, Hauptstadt des Departamento Languiñeo